Béla Illés ist der Name folgender Personen:

* Béla Illés (Schriftsteller) (1895–1974), ungarischer Schriftsteller 
 Béla Illés (Fußballspieler) (* 1968), ungarischer Fußballspieler